Saint-Étienne-du-Bois steht für folgende französische Gemeinden:
 Saint-Étienne-du-Bois (Ain), Département Ain
 Saint-Étienne-du-Bois (Vendée), Département Vendée